Флаг И́ндии (, ) — один из государственных символов (наряду с гербом и гимном) Республики Индия. Он был утверждён в своей современной форме на заседании конституционной ассамблеи 22 июля 1947 года, за 24 дня до провозглашения Индией независимости от Великобритании (15 августа 1947 года). Он использовался в качестве государственного флага Индийского союза с 15 августа 1947 года, а с 26 января 1950 года и по настоящее время — Республикой Индия. В Индии термин «триколор» (Tirangā — ) относится практически исключительно к государственному флагу этой страны.

История и значение 

Основой для флага, принятого в 1947 году, послужил флаг Индийского национального конгресса, созданный  и впервые представленный на сессии Всеиндийского комитета этой организации, состоявшейся в 1921 году в Безваде. 

Флаг, предложенный Пингали Венкайей, был двуцветным — оранжевая полоса символизировала индуизм, а зелёная — ислам, две основные религии Индии. По инициативе М. Ганди была добавлена белая полоса в центре, символизирующая прочие религии Индии. На флаг также было нанесено изображение прялки, затем убранное.

Государственный флаг Индии представляет собой прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных полос равной ширины: верхней — «глубокого шафранного», средней — белого и нижней — зелёного цвета. В центре флага расположено изображение колеса с 24 спицами, тёмно-синего цвета. Оранжевый цвет флага указывает на духовность, белый — на миролюбие, зелёный — на плодородие, а круг — религиозный символ. Это изображение известно как Ашока Чакра (Дхармачакра) и скопировано было с «Львиной капители» в Сарнатхе; именно оно заменило собой первоначальное изображение прялки. Диаметр колеса составляет 3/4 ширины белой полосы флага. Отношение ширины флага к его длине 2:3. Флаг используется также в качестве военного флага Индийской армии.

Официальная спецификация флага Индии содержит требование о том, что он может изготовляться только из «хади» — особого вида домотканой материи, сделавшейся популярной в индийском обществе благодаря Махатме Ганди. Использование флага регулируется Индийским флажным кодексом.

Цвета флага 

Ниже приводятся примерные цвета флага Индии, используемые в разных моделях цветопередачи.

Примечания 

Флаг
Флаги государств
Флаги-триколоры
Флаги с изображением колеса